Ковыловка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ковыловка — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Ковыловка — село в Лысогорском районе Саратовской области.